Existen diversos nombres bajo la denominación de John Wilkinson:
 John Wilkinson (político australiano).
 John Wilkinson (escolar) de la University of Oxford.
 John Wilkinson (industrial) un industrial británico que sugirió que el hierro para otros materiales que para los que había sido pensado en su época.
 John Gardiner Wilkinson 1797-1875, un viajero Británico, escritor y pionero Egiptólogo.
 John Wilkinson (1821-1891), un oficial en el Confederate States Navy durante la Guerra Civil Estadounidense.
 John Arbuthnot Du Cane Wilkinson (nacido 1940) fue un político en el Reino Unido.
 John Wilkinson (político canadiense), un político canadiense de Ontario.
 John Wilkinson (poeta), un poeta británico nacido en Londres en 1953.
 John Wilkinson (estadista), (1804-1871), un estadista que trabajó en Nuevo Brunswick en el siglo XIX.
 John Wilkinson (guitarrista), un guitarrista estadounidense.
 John Wilkinson (jugador de hockey), jugador del Boston Bruins.
 John Wilkinson (empresario), un hombre de negocios empresario en el acero y chairman de Salford City Reds Rugby League Club.
 John Wilkinson (futbolista), un futbolista de Singapur/Británico que jugó en la S. League.